Bassac (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
 Bassac (Cambodja), een rivier in Cambodja